Dywizje piechoty noszące numer 51:

 51 Dywizja Górska (Highland) Armii Brytyjskiej (1908-1919)
 51 Górska (Highland) Dywizja Piechoty Armii Brytyjskiej (1939-1945)
 51 Dywizja Piechoty Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych (1945-1947)
 51 Perekopska Dywizja Strzelców im. Moskiewskiej Rady Armii Czerwonej (1918-1942)
 51 Witebska Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (2 formowania od 1943)
 51 Rezerwowa Dywizja Piechoty Armii Cesarstwa Niemieckiego (1914-1919)